Questa pagina raccoglie le informazioni riguardanti il Košarkaški klub Partizan nelle competizioni ufficiali della stagione 1948-1949.

Roster

Collegamenti esterni 

1949
Partizan Belgrado